En pologne et en voïvodie de Basse-Silésie :
 Sieniawka, village du powiat de Dzierżoniów.
 Sieniawka, village du powiat de Zgorzelec.